Avanti puede referirse a:
El antiguo Reino de Avanti en la India.
La ciudad de Ujjaini, capital de ese reino.
El automóvil Studebaker Avanti.
Avanti Motor Company, fabricante de automóviles estadounidense que continuó con el desarrollo del modelo Avanti tras el cierre de Studebaker.
Avanti Kart, una marca de kart fabricada en Italia y comercializado en las Américas.
La aeronave para ejecutivos Piaggio P-180 Avanti.
La empresa electrónica Avanti Corporation.
Avanti Communications, un proveedor de internet satelital.
 La fábrica neozelandesa de bicicletas Avanti.
La cadena de estaciones de gasolina austríaca Avanti.
El programa británico Avanti para optimizar la información y la colaboración en la industria de la construcción. 
El periódico socialista italiano Avanti! (1896-1993).
La orquesta de cámara finesa Avanti!.
El título original de la película ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?
Programa de TV de Antena 3: Avanti ¡que pase el siguiente!